Le temple Longshan peut faire référence au :
  situé à Kaohsiung ;
  situé à Lukang ;
 temple Longshan situé à Tainan ;
 temple Longshan situé à Taipei ;
 temple Longshan situé à Nouveau Taipei.